Arondismentul Cosne-Cours-sur-Loire (în ) este un arondisment din departamentul Nièvre, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul La Charité-sur-Loire
 Cantonul Cosne-Cours-sur-Loire-Nord
 Cantonul Cosne-Cours-sur-Loire-Sud
 Cantonul Donzy
 Cantonul Pouilly-sur-Loire
 Cantonul Prémery
 Cantonul Saint-Amand-en-Puisaye

Comune 

Cosne-Cours-sur-Loire